nazwa uczelni, jej wydziału lub innej szkoły albo rodzaj pobieranej nauki
 Studium Biblicum Franciscanum
 Studium Teologii Prawosławnej
 Studium Theologicum Jerosolimitanum   

 instytucja badawcza:
 Krajowe Studium Polski Podziemnej
 Studium Polski Podziemnej

 Studium generale – oficjalna nazwa średniowiecznych uniwersytetów

 studium – dokument, opracowanie zagadnienia
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 studium przypadku (psychologia) (por. case study)
 studium przypadku firmy (marketing)
 studium – szkic przygotowawczy poprzedzający stworzenie dzieła sztuki
 studium – kompozycja szachowa

 „Studium” – krakowski dwumiesięcznik literacki

 studium Strażnicy – zebranie zborowe Świadków Jehowy, na którym omawia się artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w czasopiśmie „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”
 zborowe studium Biblii – jeden z punktów na zebraniu zborowym Świadków Jehowy, na którym omawia się artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w publikacji
 studium biblijne – bezpłatny interaktywny kurs biblijny prowadzony przez Świadków Jehowy

 utwory literackie:
 Studium historii
 Studium w szkarłacie

Zobacz też 
 studia
 studio
 college lub kolegium